Une banovine ou banovina est un terme des langues slaves méridionales utilisé pour désigner un territoire dirigé par un ban, en particulier :
 une subdivision administrative du royaume de Yougoslavie entre 1929 et 1941 :
 la banovine de Croatie,
 la banovine du Danube,
 la banovine de la Drave,
 la banovine du Littoral,
 la banovine de la Morava,
 la banovine du Vardar,
 la banovine du Vrbas,
 la banovine de la Zeta ;
 un banat, subdivision administrative autonome du royaume médiéval de Hongrie, dont :
 la banovine de Braničevo ,
 la banovine de Mačva,
 la banovine de Slavonie ;
 la Banovina, une région géographique de Croatie, aussi connu sous le nom de Banija ;
 Banovina, un village de Croatie situé dans la municipalité de Fužine, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;

Voir aussi
 Complexe de la Banovine à Novi Sad.

Administration territoriale